«Akatsuki» (あかつき en hiragana, 暁 com a kanji) és una paraula japonesa que significa alba i que pot referir a:
 Akatsuki, una organització criminal que apareix al manga Naruto.
 El nom de la sonda espacial de la Jaxa també coneguda com a PLANET-C.